Старли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Старли, Джеймс (1830—1881) — британский изобретатель, стоявший у истоков велосипедной индустрии.
 Старли, Джон (1854—1901) — английский изобретатель и предприниматель.